Финалът на Шампионската лига 2012 е футболен мач, който се провежда в събота, на 19 май 2012 между немския Байерн Мюнхен и английския Челси на Алианц Арена в Мюнхен, Германия. Мачът се провежда да определи победителя на сезон 2011/12 в Шампионската лига, най-силния европейски клубен турнир. За Байерн това е девети финал, преди това е печелил четири пъти и е губил четири пъти, за последно е губил през 2010. Челси участват на втория си финал, като преди това губят през 2008.

Алианц Арена за първи път домакинства финал от Шампионската лига. Като собственици на стадиона, Байерн имат преимуществото да са първия финалист, който домакинства на собствения си стадион от 1984. И двата отбора излизат от групите си, като завършват на първо място. Байерн отстранява Базел, Марсилия и Реал Мадрид за да идат на финал, докато Челси отстранява по пътя си Наполи, Бенфика и шампионите от предната година Барселона.

Байерн повежда в резултата след като Томас Мюлер вкарва в края на второто полувреме, но Дидие Дрогба изравнява резултата пет минути по-късно за да вкара мача в продължения, където Ариен Робен пропуска дузпа, която Петър Чех спасява. Мачът завършва при резултат 1 – 1 и след изпълнения на дузпи, които Челси печелят с 4 – 3 и взимат първата си европейска титла. Така те стават първия лондонски отбор, който печели турнира и петия английски отбор, като това е 22-ра титла за Англия. Като шампиони Челси участват в Суперкупата на УЕФА 2012, където губят с 4 – 1 от Атлетико Мадрид, победителите от Лига Европа 2011/12. Челси също представят УЕФА на Световното клубно първенство по футбол 2012, влизайки от полуфиналната фаза; там губят финала от бразилския Коринтианс с 1 – 0.

Пътят към финала

Преди мача

Билети 
Двата отбора получиха по 17 000 билета за феновете си. Останалите 7000 билета бяха пуснати за продажба за феновете по целия свят в UEFA.com на цена от 70 до 370 евро. Останалите билети бяха дадени на местния организационен комитет, федерациите на 53-те членки на УЕФА, както и на рекламни и телевизионни партньори.

Посланик 
За посланик на финала е обявен бившия немски футболист Паул Брайтнер.

Детайли

Външни препратки 
 Шампионска лига, UEFA.com

Финали на Шампионската лига на УЕФА
Футбол в Германия
Спорт в Мюнхен